Das INFORMER Magazine war ein lokales Pressemedium in Essen. Es erschien monatlich mit einer Auflage von 105.000 Exemplaren im Welt-Kompakt-Format (257 mm × 364 mm (B4 JIS)) sowie tagesaktuell im Internet. Die erste Ausgabe erschien am 1. Oktober 1993. Gründer und Herausgeber bis zu seinem Tod am 16. April 2018 war Ralf Schönfeldt.

Als People- und Personality-Medium setzte die Redaktion dabei den Fokus auf die Menschen hinter den Geschichten und grenzte sich damit von der klassischen Tages- und Wochenpresse ab. Themenschwerpunkte des INFORMER waren die lokale und regionale Politik und Wirtschaft. Dabei verfolgte das Magazin einen investigativen Ansatz. Die Redaktion blickte kritisch hinter die Kulissen der Macht und stellte dabei immer wieder Skandale und Missstände ins Zentrum der Berichterstattung.

So führten etwa Publikationen von Pascal Hesse im INFORMER Magazine im Juli 2016  zur Aufdeckung der Lebenslaufslüge der SPD-Bundestagsabgeordneten Petra Hinz.

Weblinks 
 Informer Magazine

Einzelnachweise 

Zeitschrift (Essen)
Stadtmagazin
Ersterscheinung 1993